Рашинская битва — сражение между войсками Австрийской империи и армией герцогства Варшавского под командованием Юзефа Понятовского 19 апреля 1809 года. Сражение не было решающим, но его итоги позволили австрийцам занять Варшаву.

Силы сторон 
Во время войны Пятой Коалиции в распоряжении военного министра Юзефа Понятовского было около 18 тыс. солдат. В то время в Герцогство Варшавское вторгся 29-тысячный корпус эрцгерцога Фердинанда Карла Австрийского-Эсте. Таким образом, австрийцы превосходили поляков почти два раза.

Ход сражения 

Эрцгерцог направлялся на Варшаву, когда Понятовский, которому была поручена оборона города, вышел навстречу и после упорной схватки в лесах и болотах у Рашина был отброшен, потеряв ок. 2 тыс. чел. убитыми и ранеными. Через несколько дней он сдался австрийцам, чтобы спасти Варшаву от бомбардировки. После капитуляции Варшавы эрцгерцог направился на Торн.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Польши
Сражения Австрии
Сражения 1809 года
История Варшавы
Апрель 1809 года